Bryocyclops soqotraensis – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 2002 roku przez zespół biologów: Iskandara M. Mirabdullayeva, Kaya Van Damme and Henriego J. Dumonta.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Bryocyclops soqotraensis Mirabdullayev, Van Damme & Dumont, 2002. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species 

Bryocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2002 roku